Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Wilkinson e Martin Zumpft che hanno battuto in finale Nicola Bruno e Mosè Navarra 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Mark Petchey /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)
 Chris Wilkinson /  Martin Zumpft (Campioni)

 James Holmes /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Neil Borwick /  Roger Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1995